«Заслу́женный шахтёр Росси́йской Федера́ции» — почётное звание, входящее в систему государственных наград Российской Федерации.

Основания для присвоения 
Звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным рабочим, мастерам, инженерно-техническим и научным работникам организаций угольной, железорудной и других горнодобывающих отраслей промышленности за личные заслуги:
 в выполнении с существенным опережением графика производственных заданий;
 в осуществлении рационализаторской и инновационной деятельности, способствующей улучшению качества добываемой продукции, достижению высоких показателей производительности труда, уровня экологичности и безопасности проведения работ на горнодобывающих, обогатительных и перерабатывающих производствах, а также снижению энергозатрат;
 в создании на территории Российской Федерации инновационных добывающих, обогатительных и перерабатывающих производств, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения и организаций различных отраслей промышленности в высококачественной современной продукции и существенное замещение её импортных аналогов;
 во внедрении прогрессивных технологий строительства объектов угледобычи и горнодобывающей промышленности с применением новейших научных достижений;
 в подготовке квалифицированных кадров для горно- и угледобывающей отраслей.
Почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности в организациях горно- и угледобывающей отраслей (лицам, работающим непосредственно на подземных работах, — не ранее чем через 10 лет) и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федерального органа государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Порядок присвоения 
Почётные звания Российской Федерации присваиваются указами Президента Российской Федерации на основании представлений, внесённых ему по результатам рассмотрения ходатайства о награждении и предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам.

История звания 
Почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» установлено Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 «Об установлении почётных званий Российской Федерации, утверждении положений о почётных званиях и описания нагрудного знака к почётным званиям Российской Федерации». Тем же указом утверждено первоначальное Положение о почётном звании, в котором говорилось:
Почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим работникам объединений, шахт, карьеров, обогатительных и брикетных фабрик угольной, железорудной и других отраслей горнодобывающей промышленности за заслуги в добыче сырья, производстве продукции, улучшении её качества, создании, проектировании и освоении новых типов оборудования, во внедрении новых прогрессивных технологий строительства объектов угледобычи и горнодобывающей промышленности, в развитии научных исследований, организации производства и работающим на подземных работах не менее 10 лет, на поверхности — 15 и более лет.
В настоящем виде Положение о почётном звании утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Нагрудный знак 
Нагрудный знак имеет единую для почётных званий Российской Федерации форму и изготавливается из серебра высотой 40 мм и шириной 30 мм. Он имеет форму овального венка, образуемого лавровой и дубовой ветвями. Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом. На верхней части венка располагается Государственный герб Российской Федерации. На лицевой стороне, в центральной части, на венок наложен картуш с надписью — наименованием почётного звания.

На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к одежде. Нагрудный знак носится на правой стороне груди.

Переходный период 
В России до принятия Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 действовали правовые акты об установлении почётных званий РСФСР. После изменения наименования государства с «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» на «Российская Федерация» (см. Закон РСФСР от 25 декабря 1991 года № 2094-I) в названиях всех почётных званий наименование «РСФСР» было заменено словами «Российской Федерации», таким образом, с 1992 года до 30 марта 1996 года производилось присвоение однотипного почётного звания РСФСР, существовавшего с 1966 года, с тождественным современному наименованием.

Присвоение звания 
 Щадов, Михаил Иванович (1997) — министр угольной промышленности СССР в 1985—1991 годах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Награды и звания на сайте "Российский Уголь"

Почётные звания Российской Федерации
Шахтёрские награды